Příjmení Čížkovský nosí více významných osobností:

 Eva Čížkovská (* 1965) – česká herečka
 Miroslav Čížkovský (* 1970) – český hudebník, rockový kytarista a bubeník
 Zdeněk Čížkovský (1921–2014) – moravský katolický kněz a misionář